Селезнёвское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Выборгского района Ленинградской области. Центр — посёлок Селезнёво.

География 
Селезнёвское сельское поселение располагается в западной части района, в основном на северном берегу Выборгского залива.

Граничит по суше с городом Выборгом, Каменногорским городским поселением и Республикой Финляндия. По воде поселение граничит с Республикой Финляндия, Высоцким, Советским и Приморским городскими поселениями.

Территория поселения — 680,9 км².

По территории поселения проходят автомобильные дороги:
  (часть ) «Скандинавия» (Санкт-Петербург — Выборг — граница с Финляндией)
  (Селезнёво — Лужайка)
  (подъезд к пос. Карповка)
  (подъезд к пос. Отрадное)
  (подъезд к пос. Подберезье)
  (подъезд к пос. Большой Бор)
  (подъезд к пос. Великое)
  (подъезд к пос. Подборовье)
  (подъезд к пос. Кутузово)

Железная дорога Санкт-Петербург — Хельсинки. 

Река Селезнёвка и Сайменский канал, связывающий Выборгский залив с озером Сайма на территории Финляндии.

Расстояние от административного центра поселения до районного центра — 12 км.

История 
По данным 1973 года центр Кравцовского сельсовета был перенесен в посёлок Селезнёво, а сельсовет переименован в Селезнёвский.

18 января 1994 года постановлением главы администрации Ленинградской области № 10 «Об изменениях административно-территориального устройства районов Ленинградской области» Селезневский сельсовет, также как и все другие сельсоветы области, преобразован в Селезневскую волость.

1 января 2006 года в соответствии с областным законом № 17-ОЗ от 10 марта 2004 года «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципальных образований Всеволожский район и Выборгский район и муниципальных образований в их составе» образовано Селезневское сельское поселение. В его состав вошли территории бывших Большепольской, Кондратьевской и Селезнёвской волостей.

Население

Состав сельского поселения 

28 декабря 2004 года в связи с отсутствием жителей областным законом № 120-оз был упразднён посёлок Заречье.

Культура 
При администрации муниципального образования работает Селезневский культурно-спортивно-информационный центр «Виктория». Он объединяет три Дома культуры, молодёжный клуб и три библиотеки. Два женских ансамбля русской песни «Радуга» (посёлок Селезнево) и «Журавушка» (посёлок Кондратьево), занимали призовые места в областных и районных конкурсах.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Карельский перешеек
Сельские поселения Ленинградской области
Муниципальные образования Выборгского района (Ленинградская область)